Хошими́нский метрополите́н — строящаяся система линий метрополитена в Хошимине.

2 линии находятся в процессе строительства, бо́льшая же часть линий метрополитена ещё проектируется.

После открытия метрополитен станет вторым во Вьетнаме после Ханойского.

История

Ранние проекты (2001—2012) 
Впервые проект метрополитена был предложен в 2001 году, как часть проекта по улучшению общественного транспорта Хошимина, с целью избежать серьезных проблем с пробками на дорогах, которые затронули другие азиатские города.

Согласно первоначальному генеральному плану, представленному в феврале 2001 года, метрополитен будет состоять из шести линий. Первоначально предполагалось, что проект будет стоить 1,5 миллиарда долларов США и будет реализован в течение 10 лет.

План был пересмотрен в 2007 году и предполагал не менее шести линий. Генеральным планом развития транспорта города до 2020 года предусматривалось строительство трёх монорельсовых или скоростных железнодорожных линий общей протяжённостью 37 километров и шести линий метрополитена общей протяжённостью 107 км. Рынок Бантхань в районе 1, уже являющийся транспортным узлом, станет крупнее и будет соединять несколько линий.

Нынешний проект (с 2013) 
Последний предложенный проект — это пересмотренная версия проекта, предложенного ещё в 2007 году, которая была утверждена 8 апреля 2013 года.

Согласно проекту, общая длина первой линии, которая будет состоять из 14 станций и обслуживаться одним депо, составит 19,7 км, она пройдёт параллельно с Ханойским шоссе, соединив рынок Бантхань в районе 1 и парк Сьютен в районе 9.

Предположительно, после открытия линия будет обслуживать до 160 тыс. пассажиров в день. К 2030 году это число увеличится до 635 тыс., а к 2040 — до 800 тыс. На станциях планируется разместить билетные автоматы, туалеты, телефонные будки и информационные табло, которые также будут доступны для инвалидов и слабовидящих пассажиров.

В сентябре 2013 года были достигнуты соглашения с Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и правительством Испании о выделении 850 миллионов евро на финансирование строительства 5 линии.

Схема 

В проект так же входит строительство 2-х линий монорельса и линии трамвая.

Строительство

1 линия 
Строительство первой линии должно было начаться в 2008 году и завершиться к 2014, но из-за проблем с финансированием началось оно только в 2012 году, а дата открытия была перенесена на 2018 год.

13 сентября 2017 года правительство объявило о переносе сроков открытия первой линии на 2020 год, из-за перерасхода средств, задержки выплат подрядчикам и всевозможных проверок.

28 января 2019 года директор отдела управления проектами Дуонг Хуу Хоа заявил, что прогресс строительства 1 линии по состоянию на декабрь 2018 года достиг 62 %, что ниже целевого показателя в 65 %. Проект был подвергнут критике в местной прессе за его неоднократные задержки.

По состоянию на февраль 2020 года, открытие первой линии планировалось в конце 2021 года. Позже завершить строительство предполагалось в 2022 году. В феврале 2021 года предполагаемое открытие метро в очередной раз сместилось на год — на конец 2022-го.
21 декабря 2022 года начата лишь тестовая эксплуатация первой линии, начало коммерческой намечено на 4 квартал 2023 года.

2 линия 

Проект второй линии, длина которой составит около 48 км, был утверждён в 2010 году, но из-за инфляции и других финансовых сложностей начало строительства было отложено. Первоначально его планировалось начать в 2013 году, ввести в эксплуатацию — в 2018-м. Однако 13 сентября 2017 года местные власти обратились к премьер-министру с просьбой отодвинуть строительство второй линии до 2020 года с завершением в 2024 году. Стоимость утверждённого в 2010 году проекта линии к концу 2019 выросла с 1,3 до более чем 2,1 миллиарда долларов США. К июню 2021 года, после более года переговоров с консорциумом из трёх немецких, одной швейцарской и одной вьетнамской компаний, управлению железных дорог Хошимина не удалось прийти к соглашению о продлении контракта с консорциумом по услугам консультирования. Поиск нового консультанта займет от года до полутора, а это означает, что тендеры на строительных подрядчиков смогут быть объявлены только в 2024-м, работы начаты — в 2025-м, а завершены — не ранее 2030 года.

Технические характеристики 
 Длина платформы: 125 м;
 Среднее расстояние между станциями составляет 700—1300 м;
 Средняя скорость: 80 км/ч;
 Интервалы: 4 минуты (2 минуты в часы пик);
 Ширина туннеля: 3 м.

Тарифы 
Чтобы поощрять пассажиров, стоимость проезда в сети метро Хошимина будет минимальной, порядка 2500 донгов (около 0,11 доллара США). Для сравнения: стоимость проезда на автобусе в пределах города составляет, как правило, 3000 донгов (по состоянию на 2013 год стоимость проезда на автобусах составляет от 5000 до 7000 донгов). Также будет доступен проездной, действующий как в метро, так и в автобусе.

Примечания 

Метрополитены Вьетнама
Строящиеся и проектируемые метрополитены